

Patronyme 

 Ernest Merson (1819-1905), journaliste, romancier, sociologue, essayiste français ;
 Charles-Olivier Merson (1822-1902), peintre et critique d’art français ;
 Luc-Olivier Merson (1846-1920), peintre et illustrateur français ;
 Paul Merson (1968-), footballeur anglais ;
 Greg Merson (1987-), joueur de poker professionnel américain.

Autres 

 Type Merson (1900-1920), timbre français d’usage courant ;
 Billet de 50 francs Luc Olivier Merson (1928-1935), billet de banque français ;
 Billet de 100 francs Luc Olivier Merson (1910-1940), billet de banque français.